«Будь счастлива, Юлия!» — советский фильм-мелодрама 1983 года. В главных ролях — Елена Проклова и Михай Волонтир.

Сюжет 
Героиня фильма Юлия любит  его героя Раду  со времени, когда они учились. школе. Она добилась его. Пара долгое время вместе, и на первый взгляд в семье всё хорошо. Раду  работает председателем совхоза, у них есть большой дом, в котором все есть. Но у пары есть беда — женщина бесплодна. Юлии приходит в голову мысль пригласить в дом молодую девушку и сделать ее своей дочкой. Далее зрителям предстоит стать свидетелями перепетой любовного треугольника.

В ролях 
 Елена Проклова — Юлия
 Михай Волонтир — Раду
 Ирина Юревич — Вера
 Евгения Тодорашко — Таисия
 Василе Тэбырцэ — Оникэ
 Виктор Чутак — Бадя Тудос
 Юрий Веялис — Игорь
 Тикэ Бургиу — Миту
 В. Аханов — Нелу

В эпизодах:
 Светлана Тулгара
 Трифон Грузин
 Нина Дони
 Р. Бырка
 Ю. Хассо
 А. Лашку
 М. Гырну

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Андрей Бурак
 Режиссёр: Якоб Бургиу
 Оператор: Валентин Белоногов
 Художник: Федор Лупашко
 Композитор: Тудор Кирияк

Примечания

Литература 
 Будь счастлива, Юлия! // Советские художественные фильмы: 1982—1983. — М.: Нива России, 1999. — стр. 188
 Плахова Е. — Драма за занавесками (О худож. фильме «Будь счастлива, Юлия!» киностудии «Молдова-филм») // Советский экран, № 5, 1984. — стр. 13-14
 Таукчи И. — Требуется сочувствие (Худож. фильм «Будь счастлива, Юлия». Режиссер Я. Бургиу) // Молодежь Молдавии, 1 ноября 1983
 «Будь счастлива, Юлия» (Об одноим. худож. фильме «Молдова-фильм») // Новости экрана, № 40, 1984

Ссылки 

Фильмы СССР 1983 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «Молдова-фильм»